Heckscher ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Heckscher (1917–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Carl-Dieter Heckscher, eigentlicher Name von Dieter Thomas Heck (1937–2018), deutscher Schlagersänger, Moderator, Schauspieler, Showmaster und Produzent
 Eli Heckscher (1879–1952), schwedischer Wirtschaftshistoriker
 Ferdinand Heckscher (1806–1891), deutscher Schauspieler und Sänger (Bass)
 Grete Heckscher (1901–1987), dänische Fechterin
 Gunnar Heckscher (1909–1987), schwedischer Politikwissenschaftler, Politiker und Diplomat
 Johann Gustav Heckscher (1797–1865), deutscher Jurist und Politiker
 Siegfried Heckscher (1870–1929), Jurist, Schriftsteller und Politiker
 Sten Heckscher (* 1942), schwedischer Politiker
 William Heckscher (1904–1999), US-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Heckscher & Co., deutsches Bankhaus
 Heckscher Museum of Art, Kunstmuseum in Huntington, New York, Vereinigte Staaten
 Heckscher State Park, iState Park im Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten